— историческая провинция Японии на острове Хоккайдо, существовавшая в 1869—1882 годах. Соответствует современному округу Токати губернаторства Хоккайдо.

Уезды провинции Токати 

 Камикава ()
 Касаи ()
 Като ()
 Накагава ()
 Тобуи ()
 Токати ()
 Хироо ()

Литература 

  ()

Исторические области Японии